Johann Meil ist der Name folgender Personen:

* Johann Christoph Meil (1698–1734), deutscher Bildhauer 
 Johann Heinrich Meil (1729–1803), deutscher Zeichner und Kupferstecher 
 Johann Ludwig Meil (1729–1772), deutscher Zeichner, Maler und Bildhauer
 Johann Wilhelm Meil (1733–1805), deutscher Zeichner und Kupferstecher